Saint-Omer eller Saint Omer kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Omer, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Omer, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Omer-Capelle, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Omer-en-Chaussée, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Saint-Omer (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar